«Долгие вёрсты войны» — советский военный фильм режиссёра Александра Карпова, снятый по произведениям Василя Быкова «Журавлиный крик», «Атака с ходу», «На восходе солнца».

Сюжет 
Фильм рассказывает о трёх боевых эпизодах в ходе Великой Отечественной войны: в первые месяцы войны, в 1943 году, в завершающей фазе войны.

Фильм 1: «Журавлиный крик» 
Лето 1941 года. По дороге идут остатки батальона. На «Эмке» им встречается командир дивизии. Он ставит батальону непосильную задачу: занять оборону на станции и удержать её. Чтобы выполнить этот приказ, командир батальона отправляет второй взвод, состоящий только из четырёх бойцов и командира, прикрывать фланг. В усиление им он даёт бойца по фамилии Свист с противотанковым ружьём (Александр Вдовин). Бойцы должны продержаться у железнодорожного полотна сутки.

Взвод окапывается на выбранной позиции. Вскоре в их тылу завязывается бой, затем звуки боя удаляются. Бойцы понимают, что советский батальон отошёл. Теперь они остались одни вшестером и должны продержаться целые сутки. После отражения двух атак фашистов в живых остался только один солдат, который готовится к бою под журавлиный крик.

Фильм 2: «Атака с ходу» 
Март 1943 года. На марше рота старшего лейтенанта Ананьева. Солдат Кривошеев докладывает, что недалеко на горке немцы роют укрепления. Ананьев решает взять высоту с ходу, пока немцы там не укрепились. В результате короткого ночного боя рота занимает немецкие окопы. Утром гитлеровцы неожиданно атакуют, и ей приходится отступить, но уже послано донесение командованию о взятии высоты, и рота снова идёт в атаку.

Фильм 3: «На восходе солнца» 
Май 1945 года. Берлин уже взят. Происходит невероятная встреча: Климчук и Ананьев узнают друг друга. Они вместе с несколькими офицерами вынуждены задержаться на немецкой вилле. Здесь они узнают о капитуляции Германии. Утром старший лейтенант Петров у реки замечает немцев. Он пытается сообщить им о капитуляции, но его убивают. На вилле слышат выстрелы. Сержант Орлов предлагает пропустить немцев, прорывающихся к американцам, но Климчук возражает: «А если они нашим в тыл ударят?». Начинается бой. В живых остаются только Ананьев и Климчук.

В ролях 
 Вадим Яковлев — Константин Ананьев
 Николай Федорцов — старшина Карпенко
 Юрий Дуванов — Климчук
 Александр Вдовин — Свист
 Александр Серский — Фалин
 Борис Щербаков — Овсеев
 Виктор Петров — Пшеничный
 Александр Карпов — комдив
 Борис Руднев — комиссар Гриневич
 Геннадий Овсянников — старшина Пилипенко
 Алексей Инжеватов — Ванин
 Александр Жданов — Васюков
 Павел Первушин — Чумак
 Анатолий Ведёнкин — Цветков
 Фёдор Шмаков — Кривошеев
 Раднэр Муратов — Закиров
 Николай Сморчков — Щепа
 Улдис Пуцитис — фельдфебель Гросс
 Эдуард Горячий — пулеметчик Шнайдер
 Павел Кормунин — рядовой
 Анатолий Чарноцкий
 Владимир Грицевский
 Виктор Уральский
 Светлана Крючкова — Зина Богданова
 Михаил Матвеев — Петров
 Александр Потапов — Орлов
 Николай Ферапонтов — Воробей
 Юрий Овсянко — Сафронов
 Валерий Шушкевич — Терещенко
 Георгий Тейх — архитектор
 Валентина Титова — Ирма
 Паул Буткевич — Пауль
 Николай Кузьмин — пожилой солдат
 Евгений Покрамович — Тимок
 Александр Толстых

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Карпов
 Сценарист: Василь Быков
 Операторы: Андрей Булинский, Эдуард Садриев
 Художник: Владимир Белоусов
 Композитор: Никита Богословский

Сценарий 
Первые две части фильма сняты на основе повестей «Журавлиный крик» и «Атака с ходу», которые были опубликованы ранее — в 1960 и 1968 годах. Третья часть фильма была снята на основе сценария, написанного специально для съемок и опубликованного в журнале «Смена» в 1975 году. Василий Быков отмечал, что в основу сценария третьей части положен реальный случай на Третьем Украинском фронте 9 мая 1945 года.

Место съёмок 
Фильм снимался в Белоруссии в том числе под Новогрудком.

Литература 
Быкаў В. Жураўлiны крык. — Минск: Государственное издательство БССР, 1960 г. — 317 с.

Быков В. На восходе солнца: киноповесть // Смена. — 1975. — №13. — С. 20-23.

Быков В. На восходе солнца: киноповесть // Смена. — 1975. — №14. — С. 24-27.

Ссылки 
Костальцев М. Картины военного времени. «Долгие версты войны» // Минск - новости. 14.06.2019.

Примечания 

Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1975 года
Телесериалы студии «Беларусьфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Драматические телесериалы СССР
Фильмы Александра Карпова
Чёрно-белые телесериалы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне